Toray Pan Pacific Open 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier w sezonie 2014 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 15–21 września 2014 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Japonii
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)